Уравне́ние Чандрасека́ра в астрофизике — безразмерная форма уравнения Пуассона для распределения плотности сферически-симметричной изотермической газовой сферы под действием собственной силы гравитации, названная по имени американского астрофизика Субраманьяна Чандрасекара. Уравнение имеет вид

 

где  является безразмерным радиусом,  связано с плотностью газовой сферы соотношением , где  представляет плотность газа в центре. Уравнение не имеет известного явного решения. Если вместо изотермического вещества взять политропное, записанное уравнение будет представлять собой уравнение Лейна — Эмдена. Обычно изотермическое приближение применяется при описании ядра звезды. В таком случае уравнение решают с начальными условиями

 

Уравнение также возникает и в других областях физики, например, в разработанной Д. А. Франк-Каменецким .

Вывод уравнения 
Для изотермической газовой звезды давление  складывается из кинетического давления и давления излучения:

 ,

где

  — плотность,
  — постоянная Больцмана,
  — средний молекулярный вес,
  — масса протона,
  — температура звезды,
  — постоянная Стефана — Больцмана,
  — скорость света.

Уравнение для состояния равновесия звезды требует баланса между силой давления и силой гравитации:

 

где  равно радиусу, измеряемому от центра,  является гравитационной постоянной. Уравнение переписывается в виде

 

Вводя преобразования

 

где  — плотность звезды в центральной части, получаем выражение

 

Граничные условия таковы:

 

При  решение близко к

Ограничения модели 
Предположение об изотермичности сферы имеет некоторые недостатки. Хотя полученная при решении плотность изотермической газовой сферы уменьшается с удалением от центра, всё же уменьшение слишком медленное для того, чтобы получалась надёжно определяемая поверхность и масса сферы оказывалась конечной. Можно показать, что при ,

 ,

где  и  являются постоянными величинами, которые можно получить при численном решении. Такое поведение плотности приводит к увеличению массы при возрастании радиуса. Следовательно, модель обычно пригодна для описания ядер звёзд, где температура приблизительно постоянна.

Особое решение 
Преобразование  приводит уравнение к виду

 

Уравнение имеет особое решение вида

 

Следовательно, можно ввести новую переменную  при этом уравнение для  можно вывести:

 

Данное уравнение можно свести к уравнению первого порядка, вводя переменную

 

тогда

Другие варианты уравнения 
Уравнение можно привести к другому виду. Пусть

 

тогда

Свойства 
 Если  является решением уравнения Чандрасекара, то  также является решением уравнения при произвольной константе .
 Решения уравнения Чандрасекара, являющиеся конечными в начале координат, удовлетворяют условию  при .

Примечания 

Астрофизика
Дифференциальные уравнения
Физика звёзд
Чандрасекара